Цзиньский Тан Шу-юй (Танский Шу-юй; 晉唐叔虞 или 唐叔虞) — родоначальник дома Цзинь, по имени Цзи Юй (姬虞). Имя, данное при рождении — Шу (叔), второе имя — Цзы-юй (子於). Родился в Западном Чжоу. Сын чжоуского У-вана, младший брат Чэн-вана.

После смерти У-вана, на престол вступил Чэн-ван, во время царствования которого в княжестве Тан возникли беспорядки. После подавления мятежа, Шу-юю были пожалованы земли Тан. Сын Шу-юя — Хоу-се, наследовавший Тан после смерти отца, переименовал его в Цзинь.

Литература 
 Peng, Hai (1997). 晋祠文物透视: 文化的烙印. People's Press of Shanxi. p. 57. ISBN 9787203035107.

Правители Азии XI века до н. э.
Правители Цзинь (эпоха Чжоу)